Svatý Ivo může být:
 Ivo Bretaňský
 Ivo ze Chartres